Илије Настасе је освојио турнир. У финалу је победио Стена Смита резултатом 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2.

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1973.
Париз мастерс 1973.